La Copa de Brasil 1989 fue la primera edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales. 

El campeón del torneo fue el Grêmio de la ciudad de Porto Alegre, después de ganar el segundo encuentro por 2-1 al Sport Club do Recife. El máximo goleador de la copa de Brasil 1989 fue Gérson da Silva con 7 goles, quien jugaba para el Clube Atlético Mineiro.

En el torneo se jugaron 61 partidos y se marcaron 136 goles.

Equipos participantes 
Todos los clubes participantes del torneo:

Primera fase

Competición 

 Nota: Todos los partidos disputados.

Campeón 
Grêmio F. B. A.
1° título

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Referencias y notas

Bibliografía 
 (19 de julho de 1989) "Conheça o regulamento". Folha de S. Paulo (22 022): D-1. São Paulo: Empresa Folha da Manhã S/A. .

Bibliografía adicional

Enlaces externos 
 copadobrasil.com Sitio web oficial de la Copa de Brasil.
 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1989
Fútbol en 1989
Brasil en 1989